СДГ — аббревиатура, которая может означать:

 Сербская добровольческая гвардия
 Субдуральная гематома